Dit is een lijst van planetoïden 11101-11200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11101) Českáfilharmonie || 1995 SH || 17 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (11102) Bertorighini || 1995 SZ4|| 26 september 1995 || L. Tesi
|-
| (11103) Miekerouppe || 1995 SX19|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (11104) Airion || 1995 TQ || 6 oktober 1995 || AMOS
|-
| (11105) Puchnarová || 1995 UR2|| 24 oktober 1995 || J. Tichá
|-
| (11106) - || 1995 UK3|| 17 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11107) Hakkoda || 1995 UU4|| 25 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11108) Hachimantai || 1995 UJ6|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11109) Iwatesan || 1995 UG8|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11110) - || 1995 VT1|| 2 november 1995 || S. Otomo
|-
| (11111) Repunit || 1995 WL || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11112) Cagnoli || 1995 WM2|| 18 november 1995 || Madonna di Dossobuono
|-
| (11113) - || 1995 WW3|| 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11114) - || 1995 WV5|| 16 november 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (11115) Kariya || 1995 WC7|| 21 november 1995 || A. Nakamura
|-
| (11116) - || 1996 EK || 10 maart 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11117) Giuseppeolongo || 1996 LP1|| 14 juni 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (11118) Modra || 1996 PK || 9 augustus 1996 || A. Galád, D. Kalmančok
|-
| (11119) Taro || 1996 PS9|| 9 augustus 1996 || T. Okuni
|-
| (11120) Pancaldi || 1996 QD1|| 17 augustus 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (11121) Malpighi || 1996 RD1|| 10 september 1996 || V. Goretti
|-
| (11122) Eliscolombini || 1996 RQ2|| 13 september 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (11123) Aliciaclaire || 1996 RT24|| 8 september 1996 || NEAT
|-
| (11124) Mikulášek || 1996 TR9|| 14 oktober 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (11125) - || 1996 TL10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11126) Doleček || 1996 TC15|| 15 oktober 1996 || P. Pravec
|-
| (11127) Hagi || 1996 UH1|| 20 oktober 1996 || K. Cross
|-
| (11128) Ostravia || 1996 VP || 3 november 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (11129) Hayachine || 1996 VS5|| 14 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11130) - || 1996 VA30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11131) - || 1996 VO30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11132) Horne || 1996 WU || 17 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (11133) Kumotori || 1996 XY || 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11134) České Budějovice || 1996 XO2|| 4 december 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (11135) Ryokami || 1996 XF3|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11136) Shirleymarinus || 1996 XW12|| 8 december 1996 || Spacewatch
|-
| (11137) Yarigatake || 1996 XE19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11138) Hotakadake || 1996 XC31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11139) - || 1996 YF2|| 22 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11140) Yakedake || 1997 AP1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11141) Jindrawalter || 1997 AX14|| 12 januari 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (11142) Facchini || 1997 AP17|| 7 januari 1997 || V. S. Casulli
|-
| (11143) - || 1997 BF7|| 28 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11144) Radiocommunicata || 1997 CR1|| 2 februari 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (11145) Emanuelli || 1997 QH1|| 29 augustus 1997 || P. Sicoli, P. Chiavenna
|-
| (11146) Kirigamine || 1997 WD3|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11147) Delmas || 1997 XT5|| 6 december 1997 || P. Antonini
|-
| (11148) Einhardress || 1997 XO8|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (11149) Tateshina || 1997 XZ9|| 5 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11150) Bragg || 1997 YG1|| 21 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (11151) Oodaigahara || 1997 YZ2|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11152) Oomine || 1997 YH5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11153) - || 1997 YB10|| 25 december 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (11154) Kobushi || 1997 YD10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11155) Kinpu || 1997 YW13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11156) Al-Khwarismi || 1997 YP14|| 31 december 1997 || P. G. Comba
|-
| (11157) - || 1998 AJ || 2 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11158) Cirou || 1998 AJ6|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (11159) Mizugaki || 1998 BH1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (11160) - || 1998 BH7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (11161) Daibosatsu || 1998 BA8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (11162) - || 1998 BG8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (11163) Milešovka || 1998 CR || 4 februari 1998 || Z. Moravec
|-
| (11164) - || 1998 DW2|| 17 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11165) - || 1998 DE5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (11166) Anatolefrance || 1998 DF34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (11167) Kunžak || 1998 FD3|| 23 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (11168) - || 1998 FO15|| 21 maart 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11169) Alkon || 1998 FW33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11170) Bradenmilford || 1998 FY34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11171) - || 1998 FB42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11172) - || 1998 FT54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11173) Jayanderson || 1998 FA59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11174) Carandrews || 1998 FR67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11175) - || 1998 FY67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11176) Batth || 1998 FD68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11177) - || 1998 FH77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11178) Emmajoy || 1998 FR101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11179) Ahmadperez || 1998 FB109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11180) Brentperlman || 1998 FU117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11181) - || 1998 FG118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11182) - || 1998 GM6|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (11183) - || 1998 GB7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (11184) Postma || 1998 HJ9|| 18 april 1998 || Spacewatch
|-
| (11185) - || 1998 HS100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (11186) - || 1998 HC120|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (11187) Richoliver || 1998 KO4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (11188) - || 1998 KD50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (11189) Rabeaton || 1998 QQ43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (11190) Jennibell || 1998 RM52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (11191) Paskvić || 1998 XW16|| 15 december 1998 || K. Korlević
|-
| (11192) - || 1998 XX49|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (11193) Mérida || 1998 XN96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (11194) Mirna || 1998 YE || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (11195) Woomera || 1999 AY22|| 15 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (11196) Michanikos || 1999 BO9|| 22 januari 1999 || J. Broughton
|-
| (11197) Beranek || 1999 CY25|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (11198) - || 1999 CV40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (11199) - || 1999 CC82|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (11200) - || 1999 CV121|| 11 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten